McDowell County kan syfta på flera olika countyn i USA

 McDowell County, North Carolina 
 McDowell County, West Virginia